Борозда () и борозды () на Луне — это узкие протяженные понижения на её поверхности. Большая их часть названа по близлежащему лунному кратеру. Латинское название используется только для лунных деталей рельефа такого типа. Ниже приведён неполный список борозд на Луне, серым цветом выделены борозды на обратной стороне Луны.

Примечания

См.также 
 Список деталей рельефа Луны

Л